Schabalin ist der Familienname folgender Personen:

 Maxim Andrejewitsch Schabalin (* 1982), russischer Eiskunstläufer

 Wladimir Nikolajewitsch Schabalin (* 1939), russischer Mediziner